

Жінки 
 Прасолова Оксана Олександрівна — заслужена артистка України

Чоловіки 
 Прасолов Володимир Євгенійович — заступник директора Департаменту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, полковник у відставці, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня
 Прасолов Ігор Миколайович (* 1962) — міністр економічного розвитку і торгівлі України (з 24 грудня 2012 до 27 лютого 2014 року).
 Прасолов Леонід Іванович (1875—1954) — радянський географ, геолог і грунтознавець, професор, академік АН СРСР. Лауреат Сталінської премії.
 Прасолов Михайло Васильович (1921—1943) — старший лейтенант РА. Герой Радянського Союзу.

Примітки